Do soutěže čtyřhry juniorů na newyorském grandslamu US Open 2015 nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla australsko-japonská dvojice Omar Jasika a Naoki Nakagawa, jejíž členové do turnaje nezasáhli.

Juniorskou čtyřhru vyhrál nenasazený kanadský pár složený z 15letého Félixe Augera-Aliassimeho a o rok staršího Denise Shapovalova. Kanaďané ve finále zdolali americkou dvojici Brandon Holt a Riley Smith, startující na divokou kartu, po zvládnutých koncovkách obou setů 7–5 a 7–6. Šampioni tak za 1:23 hodin získali premiérový grandslamový titul.

Žádný z nasazených párů nepostoupil do čtvrtfinále.

Nasazené páry 
  Taylor Fritz /  Michael Mmoh (2. kolo)
  William Blumberg /  Tommy Paul (1. kolo)
  Chung Yunseong /  Hong Seong-chan (2. kolo)
  Lý Hoàng Nam /  Akira Santillan (1. kolo)
  Patrik Niklas-Salminen /  Mikael Ymer (2. kolo)
  Corentin Denolly /  Djurabeck Karimov (2. kolo)
  Marcelo Barrios Vera /  Andrea Pellegrino (1. kolo)
  Miomir Kecmanović /  Casper Ruud (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015
Juniorský tenis v roce 2015